«Софи́» — российский художественный фильм для детей, одна из трёх новелл «Рождественских историй» («Счастливая звезда», «Рождественская девочка» и, собственно, «Софи»). Новеллы «Счастливая звезда» и «Рождественская девочка» стали лауреатами II Всероссийского кинофестиваля «Семья России» в номинации «Детское кино». Общая продолжительность 1 час 10 мин.

Сюжет 
Россия, XIX век. Десятилетний Коленька — наследник княжеского титула — живёт в красивом поместье своего деда и не подозревает, что за высоким забором, окружающим его дом, совсем другая жизнь — тяжёлая и бедная. Избалованный мальчик как-то раз, шаля, обидел нищую голодную девочку. Позже он очень жалеет о своей жестокости и, чтобы искупить вину, начинает помогать всем, кто нуждается. Пытаясь как-то загладить свой проступок, Коля упрашивает своего дедушку-князя помочь молодой девушке Соне, у которой умер отец — и князь принимает Соню к себе в особняк в качестве учительницы Коли. Героев ждёт множество приключений, после которых, благодаря своей наставнице, мальчик становится добрей, отзывчивей и мужественней, а Соня выходит замуж за благородного графа…

В ролях 

Замечено, что актёры фильма непрофессионалы, ими выступили: Наталья Шуба - советник губернатора Московской области (в роли тетушки молодого графа), Николай Швец - Первый заместитель председателя правительства Амурской области (в роли благородного помещика-охотника Ивана Ильича), Алексей Демидов - первый заместитель финансового директора «Роснефти».

Съёмки 
Съемки фильма проходили в усадьбе «Ленинские горки».

Съёмочная группа 
 Сценарист: Илья Литвак
 Режиссёр: Илья Литвак
 Оператор: Владимир Кононенко
 Композитор: Илья Литвак
 Художник: Александр Щурихин
 Продюсер: Александр Ковтунец

Награды 
 2007 — Приз в номинации «Дебют» Второго Международного фестиваля православных средств массовой информации (Оксана Фёдорова)

Примечания

Ссылки 
 Илья Литвак и Александр Ковтунец: «Мы стараемся помочь людям языком кинематографа»
 Рождественская история Литвака
 Капитан семейного плавания. Оксана Федорова сыграла главную роль в фильме «Софи» // Российская газета — Федеральный выпуск № 0(4350) от 25 апреля 2007
 «Софи», или семейная история от Ильи Литвака // Новости культуры, Телеканал «Культура», 20.04.2007
 ЗАЧЕМ СНИМАТЬСЯ, ЗАЧЕМ СНИМАТЬ // ФОМА, 1 января 2008
 10-летие фильма «Софи» // Общенациональной программы «В кругу семьи», 11 августа 2016
 Марина Троцкая - В духе любви к ближнему. Завершается работа над новым фильмом для детей «Софи» // Русская линия, 4 сентября 2006

Фильмы России 2007 года
Семейные фильмы России